Эндрю Джей «Энди» Ротинс (; род. 2 ноября 1986 года в Сиракьюсе, штат Нью-Йорк), США — канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2010 во 2-ом раунде под 38 номером.

Студенческая карьера 
Эндрю Ротинс выступал за команду университета Сиракьюза.
В сезоне 2005/2006 он сыграл 20 матчей. В них Энди Ротинс проводил в среднем на площадке 8,0 минут, набирал в среднем 2,9 очка, делал в среднем 0,9 подборов, а также в среднем 0,3 перехвата и 0,1 блок-шота, допускал в среднем 0,2 потери, отдавал в среднем 0,7 передачи, получал в среднем 1,2 персональных замечания.
В сезоне 2006/2007 он сыграл 35 матчей. В них Энди Ротинс проводил в среднем на площадке 21,2 минуты, набирал в среднем 7,2 очков, делал в среднем 2,0 подбора, а также в среднем 1,3 перехвата и 0,2 блок-шота, допускал в среднем 1,3 потери, отдавал в среднем 1,5 передачи, получал в среднем 1,8 персональных замечания.
В сезоне 2007/2008 Эндрю Ротинс не играл.
В сезоне 2008/2009 он сыграл 37 матчей. В них Эндрю Ротинс проводил в среднем на площадке 28,6 минуты, набирал в среднем 10,5 очков, делал в среднем 3,3 подбора, а также в среднем 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота, допускал в среднем 2,0 потери, отдавал в среднем 3,0 передачи, получал в среднем 2,0 персональных замечания.
В сезоне 2009/2010 он сыграл 35 матчей. В них Эндрю Ротинс проводил в среднем на площадке 32,5 минуты, набирал в среднем 12,1 очков, делал в среднем 3,4 подбора, а также в среднем 2,0 перехвата и 0,2 блок-шота, допускал в среднем 2,8 потери, отдавал в среднем 4,9 передачи, получал в среднем 2,2 персональных замечания.

Карьера в НБА 
На драфте НБА 2010 был выбран во втором раунде под 38-м номером командой «Нью-Йорк Никс». 12 августа 2010 года Ротинс подписал с клубом контракт.

Сборная Канады 
За сборную Канады играл на чемпионате Америки 2009 и чемпионате мира 2010.

Личная жизнь 
Сын известного баскетбольного тренера Лео Ротинса.

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты Канады
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Аликанте»
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Бандырма»
Игроки БК «Бахчешехир Колежи»
Игроки сборной Канады по баскетболу
Выпускники Сиракьюсского университета